

Anno 
 2020 – (MMXX in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo
 2020 a.C.

Astronomia 
 2020 Ukko – asteroide della fascia principale del sistema solare

Opere 
 2020 – album di Donatella Moretti del 2020